Albatrellus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Albatrellaceae. De typesoort is Albatrellus ovinus.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 21 soorten (peildatum december 2021):

Albatrellaceae
Schimmelgeslacht